Чемпионат мира по фигурному катанию 1996 года был проведён Международным союзом конькобежцев 17—24 марта в Эдмонтоне, Канада. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. 
 
Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Мишель Кван, среди мужчин представитель США Тодд Элдридж, среди пар представители России Марина Ельцова и Андрей Бушков, представители России Оксана Грищук и Евгений Платов победили в танцах.

С этого чемпионата введены возрастные ограничения для участников чемпионата мира. Для участия в текущем чемпионате на 1 июля предыдущего года они должны быть старше 15 лет.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины 

 WD = Не закончил соревнования

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 
 
 
 
 1996 worlds results

Фигурное катание в сезоне 1995—1996
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Мир1996
Март 1996 года